Okręty US Navy o nazwie "Manhattan":
 Pierwszy USS "Manhattan" został nabyty przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej. W służbie do marca 1902.
 Drugi "Manhattan" (Cutter No 30) został zbudowany w Panamie w 1918. Używany przez U.S. Coast Guard.
 Trzeci "Manhattan" (YTB-779) był dużym holownikiem portowym. W służbie w latach 1965-2004. Przeklasyfikowany w 2008 na YT-800.

Manhattan